Schmölders ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Schmölders (* 1944), deutsche Kulturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Franz August Schmölders (1809–1880), deutscher Orientalist
 Günter Schmölders (1903–1991), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Finanzwissenschaftler und Sozialökonom